Snookerns världsrankingpoäng 2010/2011 är de poäng som de professionella snookerspelarna samlat under snookersäsongen 2010/2011. Tillsammans med snookerns världsrankingpoäng 2009/2010 ligger de till grund för den första världsrankinglistan för säsongen 2011/12.

Källor

Referenser

Externa länkar
 2010/11 Official Rankings (Revision One)
 2010/11 Official Rankings (Revision Two)
 2010/11 Official Rankings (Revision Three)
 2010/11 Official Rankings (End of Season)

Snookerns världsranking
Snookersäsongen 2010/2011